Xinyi () – dzielnica () miasta wydzielonego Tajpej na Tajwanie. Znajduje się we wschodniej części miasta.

Populacja dzielnicy Xinyi w 2016 roku liczyła 227 823 mieszkańców – 118 900 kobiet i 108 923 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 89 544, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,54 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Tajpej